Sérgio Machado peut désigner :

 Sérgio Machado (1946-), homme politique brésilien ;
 Sérgio Machado (1968-), réalisateur et scénariste brésilien.

Voir aussi 

 Sérgio Machado Rezende (1940-), homme politique et physicien brésilien.